Sláger, olyan dal, amely nagyon sikeres 
 Sláger Rádió - megszűnt magyar országos rádióadó 1998 és 2010 között
 Sláger Rádió - Sepsiszentgyörgyön működő magyar nyelvű rádióállomás
 Sláger FM
 Slágertévé, tévéműsor
 Sláger TV
 Sláger slágerek – Sláger dívák, hanglemez